Финал Кубка Англии по футболу 1955 года стал 74-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 7 мая 1955 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Ньюкасл-апон-Тайна.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 1955. Финал Кубка Англии 1955 г. Манчестер Сити-Ньюкасл 

1955
Футбол в Европе в 1955 году
Кубок Англии 1955
Кубок Англии 1955
События 7 мая
Май 1955 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1955 году
1955 год в Лондоне